El municipio de Soldier (en inglés: Soldier Township) es un municipio ubicado en el condado de Shawnee en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 14732 habitantes y una densidad poblacional de 89,75 personas por km².

Geografía 
El municipio de Soldier se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 164.14 km², de la cual 161.84 km² corresponden a tierra firme y (1.4%) 2.29 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 14732 personas residiendo en el municipio de Soldier. La densidad de población era de 89,75 hab./km². De los 14732 habitantes, el municipio de Soldier estaba compuesto por el 95.17% blancos, el 0.79% eran afroamericanos, el 0.72% eran amerindios, el 0.5% eran asiáticos, el 0.02% eran isleños del Pacífico, el 0.65% eran de otras razas y el 2.14% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 3.95% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Shawnee